Francis Scott kan syfta på bland andra:

* Francis Scott, 2:e earl av Buccleuch (1626–1651), skotsk ädling
 Francis Scott, 2:e hertig av Buccleuch (1694–1751), skotsk ädling
 Francis Scott, earl av Dalkeith (1720–1958), skotsk ädling
 Francis George Scott (1880–1958), skotsk kompositör